Харисон има више значења:
 Округ Харисон (Ајова), је округ у америчкој савезној држави Ајова
 Округ Харисон (Западна Вирџинија), је округ у америчкој савезној држави Западна Вирџинија
 Округ Харисон (Индијана), је округ у америчкој савезној држави Индијана
 Округ Харисон (Кентаки), је округ у америчкој савезној држави Кентаки
 Округ Харисон (Мисисипи), је округ у америчкој савезној држави Мисисипи
 Округ Харисон (Мисури), је округ у америчкој савезној држави Мисури
 Округ Харисон (Охајо), је округ у америчкој савезној држави Охајо
 Округ Харисон (Тексас), је округ у америчкој савезној држави Тексас
 Харисон (Јужна Дакота), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Харисон (Илиноис), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Илиноис
 Харисон (Монтана), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Монтана
 Харисон (Тенеси), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Тенеси
 Харисон (Њу Џерзи), град је у америчкој савезној држави Њу Џерзи
 Харисон (Џорџија), град је у америчкој савезној држави Џорџија
 Харисон (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген
 Харисон (Њујорк), град је у америчкој савезној држави Њујорк
 Харисон (Ајдахо), град је у америчкој савезној држави Ајдахо
 Харисон (Арканзас), град је у америчкој савезној држави Арканзас
 Харисон (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска
 Харисон (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо

Особе 
 Бенџамин Харисон, 23. амерички председник
 Џорџ Харисон, британски музичар
 Рајан Харисон, амерички тенисер
 Вилијам Хенри Харисон, 9. амерички председник